Caustic Graphics — американская частная компания, работающая в области компьютерной графики и полупроводниковой индустрии. Штаб-квартира компании находится в городе Сан-Франциско.

Продукция 
Caustic Graphics разработала несколько программных и аппаратных решений в сфере трассировки лучей () и аппаратного ускорения этого метода рендеринга.

«CausticOne» является платой, производящей аппаратное ускорение алгоритмов трассировки лучей. «CausticOne» содержит встроенную память типа DDR2 SO-DIMM, ко которой имеется одноканальный 64-битный доступ. «CausticOne» может обеспечить интерактивный (в режиме реального времени) рендеринг методом трассировки лучей.

Open Ray Tracing Language (OpenRL) является открытым платформо-независимым стандартом программирования, который предназначен для использования в приложениях трассировки лучей. Он базируется на «CausticGL», составной части «CausticRT». Как и OpenGL, OpenRL содержит шейдерный язык RLSL (OpenRL shading language), который основан на GLSL и обеспечивает компилируемые в реальном времени программируемые шейдеры для трассировки лучей.

«CausticRT» является общей платформой, которая объединяет все программные решения Caustic Graphics в единый конвейер разработки.

История 
Caustic Graphics была основана в городе Сан-Франциско Джеймсом МакКомби (), Люком Петерсоном () и Райаном Солсбери (), которые до этого занимались в Apple разработками OpenGL и алгоритмов рендеринга для iPhone и iPod. На март 2009 года число сотрудников компании составляло 35 человек, среди которых множество бывших специалистов из Autodesk, Apple, ATI, Intel и NVIDIA.

10 марта 2009 года Caustic Graphics опубликовала пресс-релиз, который имел значительный резонанс в профильной прессе. В пресс-релизе Caustic Graphics сообщила, что намерена совершить революцию на рынке трёхмерной графики. Так, компания заявила о своём намерении выпустить 23 апреля аппаратное решение под названием «CausticOne», способное, согласно пресс-релизу, в сочетании со специализированным программным обеспечением производства Caustic Graphics, повысить скорость создания высококачественных 3D-изображений методом трассировки лучей в 20 раз по сравнению с доступными на рынке аппаратными решениями. Кроме этого, было объявлено о планах выпустить в 2010 году следующее поколение аппаратных ускорителей трассировки лучей, которые обеспечат 200-кратный прирост производительности. В пресс-релизе было процитировано сообщение доктора Джона Педди (), основателя и президента аналитического агентства Jon Peddie Research:

Трассировка лучей в реальном времени стала святым граалем для компьютерной графики начиная с 1979 года — эта мечта всегда была на горизонте, но никогда не смогла стать достижимой. Демонстрации работали на системах с 16 и более процессорами, на суперкомпьютерах и других экзотических устройствах, но никогда ранее подобная система не была достижима в рамках бюджета для домашнего ПК. Caustic Graphics совершила прорыв с комбинацией небольшого аппаратного ускорителя и некоторого очень инновационного программного обеспечения, благодаря чему стало возможным создавать сложные изображения, выполненные при помощи трассировки лучей в большом разрешении и в режиме реального времени, — а это просто ошеломительное достижение.

Вместе с данными заявлениями в пресс-релизе была опубликована некоторая информация о самой компании Caustic Graphics и её сотрудниках.

В августе 2009 года Caustic Graphics продемонстрировала своё специализированное аппаратное обеспечение по ускорению трассировки лучей на SIGGRAPH 2009.

19 февраля 2010 года Caustic Graphics объявила о создании открытого платформо-независимого стандарта программирования «OpenRL», которое предназначено для использования в приложениях трассировки лучей. «OpenRL» — первый открытый стандарт для аппаратного ускорения трассировки лучей. До этого времени все желающие использовать трассировку лучей с аппаратным ускорением должны были либо сами писать программные интерфейсы для оборудования, либо пользоваться проприетарными API от разработчиков оборудования, например CUDA для графический процессоров nVidia.

29 марта 2010 года компания Aftercad Software, поставщик облачных приложений для рендеринга и моделирования трёхмерной графики, заявила об использовании OpenRL во всех её программных продуктах.

21 июля 2010 года об использовании OpenRL в своих продуктах заявила британская компания Lightworks, специализирующаяся на программах нелинейного редактирования видео и создания трёхмерной графики. Причём первый «контакт» между Caustic Graphics и Lightworks был установлен летом 2009 года, когда продукты последней были оптимизированы под работу на графических ускорителях Caustic Graphics.

14 декабря 2010 года в официальном пресс-релизе компания Imagination Technologies сообщила, что намерена в ближайшем будущем купить компанию Caustic Graphics вмесмте со всеми её патентами, наработками и технологиями. Сама Caustic Graphics будет интегрирована в структуру Imagination Technologies. Сумма сделки составляет $27 млн (£17,1 млн).

Примечания

Внешние ссылки 
 
 

Компьютерная графика
Компании по алфавиту
Производители программного обеспечения США
Полупроводниковые компании США